Николай Юрьевич Бандурин (род. 11 сентября 1962, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский киноактёр, артист эстрады, куплетист, автор-исполнитель. Лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады. Заслуженный артист Российской Федерации (2001).

Биография 
Николай Юрьевич Бандурин родился 11 сентября 1962 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге).

Единственный в стране куплетист, работающий с концертиной, на которой его научил играть советский куплетист Павел Рудаков.

До 6 января 2006 года работал в дуэте с Михаилом Вашуковым. Являлся участником телепередачи «Кривое зеркало» (ушёл после 33-го выпуска).

В июле 2006 выпустил свой первый аудиоальбом авторских лирических песен «НЕ для юмора, а для души». Практически все песни из этого диска записал на телеканале «Столица».

Играет главную роль в антрепризе «Здравствуйте, я ваша тёща», которая проходит на сценах России и за рубежом.

Является доцентом МГУКИ и педагогом по актёрскому мастерству.

29 сентября 2012 года в Москве, благодаря Лиону Измайлову, состоялась съёмка юбилейной (50-летие артиста) программы «Измайловский парк» и показана на телеканале Россия-1.

22 августа 2013 года в курортном городе Геленджике на аллее звёзд на набережной была открыта именная звезда Николая Бандурина.

Весь 2006 год и половину 2007 г. работал с Сергеем Ивановым; в 2006 году они не пропустили ни одного фестиваля юмора: «Умора 2006», «Юрмала 2006» и «Ялта 2006».

В 2016 году совместно с Александром Морозовым, Кареном Аванесяном и Николаем Лукинским принял участие в конкурсе «Домашнее задание» команды КВН «Нате».

С 2018 года является приглашенным актёром Московского государственного еврейского театра «Шалом».

Семья 
 Жена — Марина Бандурина, артистка.
 Дочь — Екатерина Бандурина (род. 4 сентября 1987), писатель, актриса.
 Внук — Тимофей (2015).

Фильмография 
  — Холодный март — учащийся ПТУ
  — На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди — полковник Дынин, агент КГБ
  — Ералаш (эпизод «Прикол») — директор школы
  — Ералаш (Выпуск № 152, эпизод «Учиться, учиться и ещё раз учиться!») — конферансье
 2005 — Осторожно, Задов. С бомбой по жизни — сотрудник МЧС
  — Счастливы вместе — камео
  — Солдаты 15 — конферансье
 2008 — Тариф новогодний — муж недовольной женщины
 2010 — Ералаш (Выпуск № 242, эпизод «Смертельный номер») — инспектор манежа
 2009 — Высший пилотаж — пассажир БК
 — — Гаишники — пьяный водитель
  — Пожар (сериал) — следователь Кислов
 2010 — Глухарь. Возвращение (серия «Золотишко») — Виктор Бойдашенко, потерпевший
  — Важняк. Игра навылет (серия «Сущёвская») Иханов
 2011 — Новые приключения Аладдина — купец
  — Красная Шапочка — зоолог
  — Ералаш (Выпуск № 291, эпизод «Хулиган») — директор пионерского лагеря
  — Три богатыря — толстяк
  — Однажды в Америке, или Чисто русская сказка — Егор

Происшествие 
6 декабря 2018 года в деревне Костино Пушкинского района Подмосковья сгорел дом Николая Бандурина. Сам артист получил ожоги спины, пострадала его жена Марина. Сгорели деньги, документы, концертные костюмы и коллекция музыкальных инструментов, погибли домашние животные — два кота и собака.

Примечания

Ссылки 
 nikolaybandurin.ru — Официальный сайт Николая Бандурина
 Николай Бандурин на сайте «Юмористы»
 Николай Бандурин/ Арт-Изо-Фестиваль (видео)
 Н.Бандурин в проектах Международного центра искусств Маргариты Майской Арт-Изо-Центр / Art-Izo-

Выпускники Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова
Заслуженные артисты Российской Федерации
Артисты Москонцерта
Куплетисты
Персоналии:Театр «Шалом»